Hasselbacken kan avse:

 Hasselbacken (Danmark 117:1)  - en fast fornlämning i Danmarks socken, Uppsala
 Hasselbacken, Vanda – en förort i stadsdelen Tavastby i Vanda stad, Södra Finlands län
 Hasselbacken, Stockholm – en anrik restaurang, till vilken det sedermera knutits ett hotell på Södra Djurgården i Stockholm
 Lilla Hasselbacken – en anrik restaurang på Södra Djurgården i Stockholm
 Villa Hasselbacken – en byggnad på Södra Djurgården i Stockholm